QRQ est un code qui signifie « Dois-je transmettre plus vite ? » selon le code Q.

Notes et références 

Code Q